Biellese – tutto ciò che sia relativo a Biella o alla sua provincia
 Biellese – frazione di Trana nella città metropolitana di Torino
  –  società calcistica con sede a Biella
 Dialetto biellese
 Strada statale 142 Biellese
 Biellese – razza ovina